Ле Классико (), либо Дерби Франции () — футбольные матчи между парижским «Пари Сен-Жерменом» и марсельским «Олимпиком».

ПСЖ и ОМ наряду с Сент-Этьен, остаются единственными французскими клубами с большой историей. Дуэт этих двух французских клубов выигрывали крупные европейские трофеи и были доминирующей силой во Франции до 7-и летнего чемпионского периода Лиона. Они также являются двумя самыми популярными клубами во Франции, и наиболее популярными французскими клубами за пределами страны. Обе команды находятся в верхней части списка посещаемости каждый год, а также, как и все основные соперники в игре, ПСЖ против ОМ выходит за пределы поля. Противостояние имеет историческое, культурное и социальное значение, что делает ее больше, чем просто футбольный матч. В нем участвуют два крупнейших города Франции: Париж против Марселя, столица против провинции и север против юга.

Зарождение противостояния 

Соперничество между " ПСЖ " и "Олимпик" не было до конца 1980-х годов. До этого "ПСЖ", который был основан только в 1970 году, не были способны соперничать с Марселем. Образованный в 1899 году, Марсель борется за трофеи для большей части своей истории, и в течение первых 87 лет, по крайней мере, были больше обеспокоены играми против Сент-Этьен или Бордо, чем поездки в столицу. С приходом Бернара Тапи, у Олимпика начались времена доминирования не только во Франции, но и во всей Европе. Однако клубу нехватало настоящий конкуренции внутри страны. Выбор пал на ПСЖ. Культурные и социалогические отличия двух городов позволяли создать противостояние, буквально из воздуха. Юг страны против Севера, народный Марсель против аристократичного Парижа, провинция против столицы. Позже Тапи признаётся, что эта конкуренция позволила его команде усилиться и к началу 1990-х прийти к 5-и летнему чемпионству и выигранному кубку европейских чемпионов. В 1991 году, клубом ПСЖ завладел французский Канал+, который вывел противостояние на новый уровень. Тогда удалось наладить контакт между руководителями клубов, и сделать из матча главное противостояние всего сезона. Тогда и появилось громкая вывеска "Дерби Франции", а издание "Экип" даже офранцузило это название, и сделало из него "Le Classique".

Статистика 
Результаты матчей

Лучшие бомбардиры в Ле Класико

Результаты

Примечания 

Футбольные дерби во Франции
ФК «Олимпик Марсель»
ФК «Пари Сен-Жермен»